Bratulići (Barban)
 Bratulići (Marčana)